Герман IV (умер в июле 1038 года) — герцог Швабии в 1030—1038 годах.

Биография 
Герман, второй сын Эрнста I и Гизелы Швабской, стал герцогом Швабии в 1030 году после смерти своего старшего брата Эрнста II. В то время он был ещё несовершеннолетним.

Женился в январе 1037 года на маркизе Турина Аделаиде Сузской.

В июле 1038 года Герман IV умер в Южной Италии (близ Неаполя) в результате эпидемии. После этого Конрад II передал Швабию своему сыну Генриху I.

Герман IV был похоронен в Кафедральном соборе Святого Виргилия, так как жара помешала привезти его останки в Германию.

Вслед за поздним австрийским источником иногда утверждается, что у Германа IV были дети. Однако многие современные медиевисты считают, что Герман бо́льшую часть своего короткого брака провёл на войне и умер бездетным.

Генеалогия

Примечания

Ссылки 
 Hermann IV. Herzog von Schwaben (1030—1038)

Родившиеся в 1010-е годы
Умершие в 1038 году
Бабенберги
Маркграфы Турина
Правители Европы XI века